Биг-Сэнди (; ) — название нескольких рек в США:

  — река в Аризоне.
  — река в Вайоминге.
 Биг-Сэнди (приток Огайо) — река на границе Западной Виргинии и Кентукки.
  — река в Теннесси.